Kamnje (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Kamnje (Bohinj), een plaats in de Sloveense gemeente Bohinj
 Kamnje (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert